Příjmení Lambl nese více osobností:

 František Sudimír Lambl (1819-1891) - český hospodářský správce
 Karel Milan Lambl (1823—1894) — český agronom
 Vilém Dušan Lambl (1824—1895) — český lékař
 Jan Baptista Lambl (1826—1909) — český vědec a pedagog, profesor Českého vysokého učení technického v Praze

 ženská varianta s přechýlením

 Anna Cardová Lamblová (1836–1919) –  česká učitelka, aktivistka a spisovatelka

Česká příjmení